Wolfhound (вулфгаунд, англ. «вовкодав»):

 Wolfhound TSV — британський бронеавтомобіль класу MRAP.
 HMS Wolfhound (L56) — британський есмінець, спущений на воду 1918 року.
 M38 Wolfhound — американський бронеавтомобіль періоду Другої світової.

Див. також 

 Ірландський вольфгаунд